Greer Stevens e Bob Hewitt erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Candy Reynolds e Steve Denton.

Wendy Turnbull e Marty Riessen hanno battuto in finale 7–5, 6–2 Betty Stöve e Frew McMillan.

Teste di serie

 Wendy Turnbull /  Marty Riessen (campioni)
 Betty Stöve /  Frew McMillan (finale)
 Anne Smith /  Kevin Curren (semifinali)
 Greer Stevens /  Bob Hewitt (quarti di finale)

 Rosemary Casals /  Anand Amritraj (primo turno) 
 Candy Reynolds /  Steve Denton (semifinali) 
 Ann Kiyomura /  Tom Leonard (quarti di finale) 
 Betsy Nagelsen /  Francisco González (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

US Open 1980